Kaliforniai Egyetem – egyetemi rendszer Kaliforniában, amelyhez 10 kampusz („egyetem”), valamint a Lawrence Berkeley National Laboratory tartozik
 Kaliforniai Egyetem – egyetem Kaliforniában, Berkeley-ben
 Kaliforniai Egyetem – egyetem Kaliforniában, Davisben
 Kaliforniai Egyetem – egyetem Kaliforniában, Irvine-ban
 Kaliforniai Egyetem – egyetem Kaliforniában, Los Angelesben
 Kaliforniai Egyetem – egyetem Kaliforniában, Mercedben
 Kaliforniai Egyetem – egyetem Kaliforniában, Oaklandban
 Kaliforniai Egyetem – egyetem Kaliforniában, Riverside-ban
 Kaliforniai Egyetem – egyetem Kaliforniában, San Diegóban
 Kaliforniai Egyetem – egyetem Kaliforniában, San Franciscóban
 Kaliforniai Egyetem – egyetem Kaliforniában, Santa Barbarában
 Kaliforniai Egyetem – egyetem Kaliforniában, Santa Cruzban